Государственный герб Швеции () — один из главных государственных символов страны. Oфициально существует в двух вариантах — большой () и малый (). Большой герб одновременно является гербом главы государства и состоит из нескольких частей. Малый герб является гербом собственно Швеции и представляет собой лазоревый щит с тремя золотыми открытыми, две над одной, коронами, увенчанный шведской королевской короной. Три короны на синем поле появились в Швеции в XIV веке при короле Альбрехте Мекленбургском.

Описание 
Построение и использование герба Швеции регулирует Закон (1982:268) о Государственном гербе Швеции, который гласит:

Примечания

Ссылки 
 Stora riksvapnet 
 Lilla riksvapnet 
 Вокруг света, Геральдический альбом. Лист 3, № 6 (2597) Июнь 1990

См. также 

 Геральдика Швеции
 Флаг Швеции

Швеция
Государственные символы Швеции
Гербы Швеции
Гербы с королевскими коронами
Гербы с изображением корон на щите
Гербы с львами-щитодержателями
Гербы с изображением коронованных львов
Гербы с изображением снопа
Гербы с изображением крепости
Гербы с изображением орла
Гербы с изображением созвездия Большой Медведицы